Prisaca ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Prisaca (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Prisaca (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Prisaca (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Prisaca (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Prisaca (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Prisaca Dornei, Dorf im Kreis Suceava

 in der Republik Moldau:
 Prisaca (Cimișlia), Gemeinde im Rajon Cimișlia